Lađevac kan verwijzen naar een van de volgende Kroatische plaatsen:

 Lađevac (Okučani)
 Donji Lađevac
 Gornji Lađevac